El nombre Iona (con i mayúscula) puede referirse a:
Iona, isla del oeste de Escocia, con un significado particular en la historia de la Cristiandad en Escocia.

Derivadas del nombre de la isla escocesa

En Australia
Iona (Australia), localidad de Victoria

En Canadá
Iona (Nueva Escocia) (en la Isla del Cabo Bretón)
Iona (Columbia Británica), anteriormente una isla, actualmente una península.
Iona (Terranova y Labrador)

En Estados Unidos 
 Iona (Dakota del Sur) población del condado de Lyman en el estado estadounidense de Dakota del Sur.
 Iona (Florida), un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Lee en el estado estadounidense de Florida.
 Iona (Idaho), una ciudad ubicada en el condado de Bonneville en el estado estadounidense de Idaho.
 Iona (Minnesota), una ciudad ubicada en el condado de Murray en el estado estadounidense de Minnesota.
Iona (Nueva York), isla en el río Hudson, en el estado estadounidense de Nueva York.

Iona College es también el nombre de varias instituciones educativas. El Iona College de New Rochelle, Nueva York es la sede de los equipos deportivos Iona Gaels.

De origen ruso 

 Iona (Иона), nombre rusificado de Jonás (profeta).
 Jonás de Moscú o San Jonás, Metropolitano de Kiev y de todas las Rusias desde 1448 a 1461.
 Isla de Iona (Rusia), anteriormente denominada isla de San Jonás (Остров Святого Ионы, isla de San Iona), una pequeña isla en el mar de Ojotsk. 
 Iona Yakir, un Comandante del Ejército Rojo.

Otros
Con algunas fuentes, la palabra Iona (con i mayúscula) puede confundirse con lona (con ele minúscula).